Майкл Тейлор:
 Тейлор, Майкл (род. 1944) — британский убийца.
 Тейлор, Майкл (род. 1985) — американский бейсболист.
 Тейлор, Майкл (род. 1991) — американский бейсболист.